„Уестлайф“ () е ирландска момчешка поп група създадена през юли 1998 г., разпаднала се през юни 2012 г. и събрала се отново през октомври 2018 г. Първоначално събрана от Саймън Коуел и управлявана от Луис Уолш, групата е в окончателнен състав от Ники Бърн, Киан Игън, Марк Фийли, Шейн Филън и Брайън МакФадън до неговото напускане през март 2004.

„Уестлайф“ са продали над 50 милиона копия по целия свят, което включва студийни албуми, сингли, видео носители и компилации. Групата имат 14 номер едно сингли в Обединеното кралство. През 2012 г. Official Charts Company нарежда Уестлайф на 34-то място сред артистите с най-продавани сингли в историята на британската музика. Въпреки успеха си в света, Уестлайф никога не успяват да пробият на американския пазар, след постигането на единствения хит сингъл през 2000 г. „Swear It Again“.

Въз основа на настоящите BPI сертификати, групата е продала минимум 11,1 милиона албума и 6,8 милиона сингъла само във Великобритания.

На 3 октомври 2018 г., групата обявява събирането си в социалните мрежи. Събирането им, отбелязващо 20-ата годишнина от създаването на групата, няма да включва оригиналния член Брайън МакФадън, който напусна още през 2004 г. Шейн Филън, Марк Фийли, Киан Игън и Ники Бърн споменават, че ще има нова музика и ново турне, като първият им нов сингъл след събирането ще излезе преди края на 2018 г.

На 10 януари 2019 г. Уестлайф пускат своя нов сингъл „Hello My Love“, който само за няколко дни достига първите места в класациите в Англия и Ирландия. На 29 март излиза вторият сингъл на групата – „Better Man“. Групата заявява, че ще пусне своя единадесети албум, наречен – Spectrum.

Дискография

Студийни албуми 
 Westlife (1999)
 Coast to Coast (2000)
 World of Our Own (2001)
 Turnaround (2003)
 Allow Us to Be Frank (2004)
 Face to Face (2005)
 The Love Album (2006)
 Back Home (2007)
 Where We Are (2009)
 Gravity (2010)
 Spectrum (2019)
 Wild Dreams (2021)

Компилации 
 Unbreakable: The Greatest Hits Volume 1 (2002)
 Greatest Hits (2011)
 The Love Songs (2014)

Сингли

Видеоклипове

Турнета 
 East Meets Westlife Tour (2000)
 Where Dreams Come True Tour (2001)
 World of Our Own Tour (2002)
 Unbreakable Tour (2003)
 Turnaround Tour (2004)
 No. 1's Tour (2005)
 Face to Face Tour (2006)
 The Love Tour (2007)
 Back Home Tour (2008)
 Where We Are Tour (2010)
 Gravity Tour (2011)
 Greatest Hits Tour (2012)
 The Twenty Tour (2019)
 Wild Dreams Tour (2022)